Olaszország
Berbenno, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Berbenno di Valtellina, település Olaszországban, Lombardia régióban, Sondrio megyében